Фёж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10149.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 12 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 228 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 143 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 113 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 79,0 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 113 активных работали 104 человека (58 мужчин и 46 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 30 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бенуа (XII век). Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об